Никий () може да се отнася за:

 Никий († 413 пр.н.е.), политик на Атина
 Никийски мир, 421 пр.н.е. между Атина и Спарта
 Никий (художник) (2 половина на 4 век пр.н.е.), художник в Атина
 Никий I (грънчар) (ок. 560 – 550 пр.н.е.), атински грънчар
 Никий II (грънчар) (ок. 420 – 400 пр.н.е.), атински грънчар
 Никий-художник, художник на вази в Атина 420 – 400 пр.н.е.
 Никий от Милет, древногръцки лекър, 4 – 3 век пр.н.е.
 Никий, индо-гръцки цар 90 – 85 пр.н.е
 Никий от Никея, древногръцки биограф и историк, I век пр.н.е. или I век.

 Nicias (genus), насекоми от разред Твърдокрили от семейство Сечковци